Еврокуп 2022/23. је 21. сезона другог по важности кошаркашког клупског такмичења у Европи.

Учесници 
Укупно 20 клубова из 13 лига учествује у Еврокупу ове сезоне. У заградама су наведени пласмани које су клубови на крају претходне сезоне остварили у националним лигама.

<div style="width:100%;">

Напомене

Жреб 
Жреб је обављен 8. јула 2022. у Барселони.

Први део такмичења

Група А

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Легенда:

Група Б

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Легенда:

Елиминциона фаза 

 — предност домаћег терена

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Годишње награде

Види још 
 Евролига у кошарци 2022/23.
 ФИБА Лига шампиона 2022/23.

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Еврокупа

Сезоне Еврокупа у кошарци
Сезона 2022/23. у европској кошарци